Сен-Марте́н-сюр-Армансо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 39 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 149,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-сюр-Армансон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-сюр-Армансон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна